Юрченки — название населённых пунктов:

 Юрченки — деревня в Витебском районе Витебской области, Белоруссия.
 Юрченки — село в Летичевском районе Хмельницкой области, Украина.